San Félix peut désigner :

Patronymes 
 San Félix Torcato (693-734) : évêque de Braga au Portugal.

Toponymes

San Félix : île de l'archipel des îles Desventuradas dans l'océan Pacifique ;
 Phare San Félix : l'un des phares du détroit de Magellan sur l'île Desolacion.

San Félix (Antioquia) : corregimiento de la municipalité de Bello.
 San Félix (Caldas) : corregimiento de la municipalité de Salamina.

Palais du Marquis San Félix, à Oviedo, dans les Asturies.

San Félix : localité du district de San Félix 
 District de San Félix : l'un des 13 districts de la province de Chiriquí.

San Félix : ville du département de Paysandú.



Localités 
 San Félix : capitale de la paroisse civile de San Félix de la municipalité de Mauroa dans l'État de Falcón ;
 San Félix : capitale de la paroisse civile de San Félix de la municipalité de Cedeño dans l'État de Monagas ;
 San Félix : capitale de la paroisse civile de Rivas Berti de la municipalité d'Ayacucho dans l'État de Táchira.

Subdivisions 
 San Félix : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Mauroa dans l'État de Falcón ;
 San Félix : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Cedeño dans l'État de Monagas.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme